Опочи́нин — русская фамилия, известная с XV века.

 Опочинин, Александр Петрович (1805—1887) — певец-любитель (бас).
 Опочинин, Алексей Петрович (1807—1885) — русский генерал, Тифлисский комендант, участник покорения Кавказа.
 
 Опочинин, Евгений Николаевич (1858—1928) — русский литератор.
 Опочинин, Константин Фёдорович (1808—1848) — полковник, флигель-адъютант из рода Опочининых.
 Опочинин, Михаил Степанович (1699—1764) — генерал-майор, президент Берг-коллегии, тайный советник.
 
 Опочинин, Пётр Алексеевич (1853—1907) — прозаик, драматург, театральный деятель, журналист.

См. также 
 Опочинины — русский дворянский род.

Примечания